Marienkirchhof (Marienfriedhof) steht für

 St.-Marien- und St.-Nikolai-Friedhof I, Berlin
 Marienkirchhof (Flensburg)
 Marienkirchhof (Lübeck)
 Marienfriedhof (Herford)
 Marienfriedhof (Hildesheim)
 Marienkirchhof (Jena)
 Marienkirchhof (Krakau) 
 Marienkirchhof (Stralsund)
 St.-Marien-Kirchhof (Wismar)

Siehe auch:
 Unser Lieben Frauen Kirchhof